Мачулища́нский поссовет () — административно-территориальная единица в составе Минского района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
В 2006 году в состав поссовета вошли деревни Мачулищи и Александрово, ранее находившиеся в Сеницком сельсовете. Деревня Александрово была упразднена в 2012 году. У деревни Мачулищи изменён административный статус на городской посёлок в 2013 году.

На территории бывшего поссовета находится биологический заказник «Соколиный».

Примечания

Ссылки 
 Минский райисполком

Упразднённые сельсоветы Минского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании